Regne d'Ondo, regne tradicional de Nigèria
 Ciutat d'Ondo, capital del regne i segona ciutat de l'estat d'Ondo
 Estat d'Ondo, estat federat de Nigèria
 Ondo East, LGA de Nigèria a l'estat d'Ondo
 Ondo West, LGA de Nigèria a l'estat d'Ondo
 Ondo (Japó), ciutat del Japó
 Ondo, cognom de diversos personatges de la Guinea Equatorial